Irmawallaby ist die Bezeichnung zweier Känguruarten:

 das Westliche Irmawallaby (Macropus irma) und
 das ausgestorbene Östliche Irmawallaby (Macropus greyi)